«За́греб» () — профессиональный баскетбольный клуб из одноимённого города в Хорватии. В настоящее время выступает в лиге А1.

История 
Был основан 1 сентября 1970 года. В 1992 году клуб дебютировал в еврокубках (Кубок Корача) и дошёл до четвертьфинала.

Титулы 
 Чемпион Хорватии (1 раз): 2011
 Кубок Хорватии (3 раза): 2008, 2010, 2011

Сезоны

Текущий состав

Главные тренеры 
 2001—2003  
 2007—2008  
 2010—2011  
 2011  
 2012— Даниэль Юсуп

Ссылки 
 Сайт БК Загреб 
 Профиль клуба на сайте Евролиги 

1970 год в Хорватии
Участник баскетбольной Евролиги
Баскетбольные клубы по алфавиту
Баскетбольные клубы Загреба